Statul Ecuador este împărțit din punct de vedere administrativ în 24 de provincii (în , singularprovincia).

Lista provinciilor

Vezi și
Cantoanele Ecuadorului
ISO 3166-2:EC, ISO 3166-2

Legături externe
 

 

Liste Ecuador